Colin Hendry (1965-), footballeur écossais ;
 Gloria Hendry (1949-), actrice afro-américaine ;
 Ian Hendry (1931-1984), acteur anglais ;
 Jamie Hendry (1985-), directeur de théâtre et producteur britannique ;
 Jordan Hendry (1984-), joueur de hockey ;
 Marsh Hendry (1919-1995), monteur américain ;
 Stephen Hendry (1969-), joueur écossais de snooker ;
 Stork Hendry (1895-1988), joueur australien de cricket.

 Comté de Hendry, en Floride.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais